Panthysanoptera – takson owadów z infragromady nowoskrzydłych i nadrzędu Thripida.

Takson ten wprowadzony został w 2007 roku przez Nel, Azara i Nel na podstawie analizy kladystycznej. Obejmuje współczesne wciornastki oraz wymarłą, parafiletyczną rodzinę Zoropsocidae. Synapomorfią grupy jest przednia żyłka kubitalna w skrzydle przednim wychodząca z żyłki medialnej. Wciornastki znane są w zapisie kopalnym od triasu, a pozostałe Panthysanoptera od permu do kredy.

Przypisy 

Owady